Le doyenné d'Enghien-Montmorency (Val-d'Oise) est un groupement paroissial sous l'autorité du diocèse de Pontoise, le doyen actuel est le père Alexandre de Bucy, curé des paroisses d Enghien-les-Bains, Saint-Gratien, et Orgemont.

Paroisses

Paroisse de Montmorency 
 Collégiale Saint-Martin de Montmorency, de style gothique flamboyant, construite au .
 Église Saint-François, construite au milieu du 
 Salle de prière des sœurs franciscaines réparatrices de Jésus hostie.
 Centre d'accueil spirituel des Pères Pallotins.

Paroisse de Groslay 
 Église Saint-Martin, construite entre le  et le .
 Chapelle des religieuses Servites de Marie.

Paroisse d'Enghien-les-Bains 
 Église Saint-Joseph, construite dans la seconde moitié du  et remaniée en 1927.

Paroisse de Deuil-la-Barre 
 Église Saint-Louis
 Église Notre-Dame
 Chapelle des franciscaines Notre-Dame-des-Douleurs

Paroisse de Saint-Gratien 

 Église Saint-Gratien, construite en 1856-1859
 Chapelle située à droite de l'église.
 Chapelle Saint-Paul-des-Raguenets, construite en 1972
 Église Saint-Ferdinand d'Argenteuil, construite en 1932, rattachée en 2017

Paroisse de Soisy-Andilly 
 Église Saint-Germain, construite au , agrandie en 1968.
 Église Saint-Médard, datant de 1719.

Paroisse de Montmagny 
 Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry
 Paroisse Sainte-Thérèse.

Congrégations 
Le doyenné d'Enghien-Montmorency accueille différentes congrégations religieuses :
 à Montmorency:
 Sœurs franciscaines Notre-Dame des Douleurs
 Sœurs Franciscaines Réparatrices de Jésus-Hostie
 Pères Pallotins
 à Deuil
 Sœurs franciscaines
 à Groslay
 Sœurs Servites de Marie
 à Enghien-les-Bains
 Quatre Sœurs de la Divine Providence de Saint-Jean-de-Bassel vivent en communauté au 25, rue Malleville à Enghien.

Références 

Doyenné du diocèse de Pontoise
Doyenne